Sokolac (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië en Herzegovina
Sokolac (Ljubovija), een plaats in Servië